Twitterowa rewolucja () – określenie protestów społecznych, w których większość protestujących i demonstrantów wykorzystuje serwis społecznościowy Twitter w celu komunikowania się przy pomocy Internetu.

Charakterystyka zjawiska 
Nowe kanały komunikacji przez Internet, takie jak w Twitter lub Facebook przyczyniły się do ułatwienia demonstrantom koordynacji działań i przesyłania tymi kanałami komunikatów informujących społeczność międzynarodową o tych demonstracjach. Portale społecznościowe pomagają w komunikacji, koordynacji i synchronizacji manifestacji.

Światową sławę dzięki milionowym zasięgom na Twitterze zyskała między innymi egipska działaczka socjalistyczna – Gigi Ibrahim relacjonująca protesty przeciwko prezydentowi Husniemu Mubarakowi na placu Tahrir na przełomie stycznia i lutego 2011 roku.

Twitterowe rewolucje 
Określenie „Twitterowa rewolucja” może odnosić się do:
 zamieszek po wyborach w Iranie w 2009 roku
 zamieszek w Mołdawii w 2009 roku
 rewolucji w Tunezji w 2010–2011 roku
 rewolucji w Egipcie w 2011 roku
 Euromajdanu w 2013-2014 roku
 Ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych w 2021 roku

Skutecznymi naciskami na plaformy komunikacyjne okazały się działania rządu Recepa Tayyipa Erdogana, który w 2014 roku zablokował  w Turcji dostęp do serwisu YouTube oraz doprowadził do powołania przez Twittera krajowego przedstawiciela serwisu, który ściśle współpracował z rządem w celu blokady kont wielu opozycjonistów.

Zobacz też 
 kolorowe rewolucje
 cenzura w Internecie
 demokracja elektroniczna

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Internet
Rewolucje
Społeczność internetowa